«Спорти́вные и́гры» — советский и российский спортивно-методический журнал, издававшийся в 1955—1994 годах на русском языке в Москве.

История журнала 

Издавался в Москве Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Журнал был посвящён различным проблемам теории и практики спортивных игр. Рассказывал об игровых видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, теннис и др.). Публиковал результаты спортивных соревнований.

Журнал печатал статьи о передовом опыте организации работы по спортивным играм, научные и методические статьи по системе обучения и тренировки команд, анализирует творческие поиски лучших тренеров, дает квалифицированные советы по проведению соревнований.

Редакторы журнала 

Первым главным редактором журнала стал Соколов, Алексей Андреевич (1955 №1 — 1957 № 5). Авторитетный в отечественном футболе человек, он очень помог становлению журнала. 

В редакционную коллегию журнала вошли С. П. Белиц-Гейман, Г. Л. Качалин, А. Ю. Кистяковский. Г. М. Куколевский, В. А. Осколкова, С. А. Савин, Н. В. Семашко, М. Д. Товаровский, К. И. Травин, М. А. Черепков, И. П. Шрамков. В дальнейшем в состав редакции входили такие известные в мире спорта люди как А. П. Старостин, А. В. Тарасов, О. С. Чехов, Л.И. Яшин.

Ответственным секретарем редакции являлся Чернышев, Анатолий Петрович, который в 1957 году стал главным редактором журнала (1957 № 7—1960 № 2 — и.о. главного редактора). 

В 1968 году главным редактором журнала был назначен Новоскольцев, Владимир Андреевич, до этого работавший главным редактором газеты «Советский спорт» (1958—1968). Он был президентом Федерации спортивных журналистов СССР. Являлся автором книг о Пьере де Кубертене. 

В 1986 году  журнал возглавил автор ряда книг о спортивных играх Рыжков, Дмитрий Леонтьевич. 
 
 Хронология деятельности главных редакторов журнала
 1955 № 1 — 1957 № 5 — Соколов, Алексей Андреевич; 
 1957 № 5 — 1968 № 9 — Чернышев, Анатолий Петрович;
 1968 №10 — 1986 № 5 — Новоскольцев, Владимир Андреевич;
 1986 № 6 — 1994 № 1 — Рыжков, Дмитрий Леонтьевич.

Периодичность публикации 
В год публиковалось 12 номеров. Исключение составил первый (1955) год издания (вышло 7 номеров) и три последних года (1992—1994), когда было опубликовано два (1992) и по одному выпуску (1993, 1994).
Номера объединялись только один раз: 1987. — 11/12 (390).
Всего за все годы было издано 443 физических выпусков журнала журнала.

Наличие в библиотеках 
 Российская национальная библиотека — Шифр хранения: П41/52
 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту — Полнотекстовый доступ (1955—1969 годы) 
 Сканы большинства номеров журнала (1955—1994) в открытом доступе на сайте Российской Национальной электронной библиотеки.

Библиография 
Последние номера журналов за 1955—1967, 1987—1991 годы имели указатели публикаций.

В 2009 году была издана библиография журнала «Спортивные игры» (1955—1992), содержащая библиографические описания 9899 публикаций, напечатанных в журнале.

Ссылки

Примечания 

Журналы России по алфавиту
Спортивные журналы России
Спортивные журналы СССР
Закрывшиеся журналы России
Ежемесячные журналы